Hot (álbum de Inna)
 Hot (álbum de James Brown)
 Hot (álbum de Melanie B)
 Hot (canção de Avril Lavigne)
 Hot (canção de Inna)
Ou ainda:
 H.O.T. (High-Five of Teenagers), um grupo de k-pop
 Hot roll, o sushi empanado
 Mario Apocalypse do Nascimento, um músico brasileiro conhecido como Hot

Desambiguações de música